Кейн, Тим:
 Кейн, Тим — американский геймдизайнер, один из создателей игры Fallout.
 Кейн, Тим (род. 1958) — американский политик, 70-й губернатор штата Виргиния (2006—2010).